UEFA Cup 1971-72 var den første udgave af denne turnering. Den afløste den hidtidige Messebyturnering, som udelukkende var et anliggende mellem certificerede handelsbyer.

64 deciderede fodboldklubber havde kvalificeret sig til turneringen via deres placering 2, 3 eller 4 i deres hjemlige liga. Vinder blev Tottenham Hotspurs med en finalesejr over Wolverhampton Wanderers.

I denne tabel er udebaneresultaterne markeret med kursiv.

1971-72
Fodbold i 1971
Fodbold i 1972